Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2019 — 12-й по счёту чемпионат континента среди женщин, который проводился с 24 августа по 1 сентября 2019 года в испанском городе — Алькобендас. В соревнованиях приняли участие 136 спортсменок от 31 страны Европы.

Участники 

  (3)
  (9)
  (6)
  (3)
  (4)
  (2)
  (6)
  (1)
  (8)
  (1)

  (9)
  (4)
  (8)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (8)

  (7)
  (10)
  (1)
  (5)
  (2)
  (6)
  (2)
  (3)
  (8)
  (10)
  (1)

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2019

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Испании
Спорт в Испании в 2019 году
2019 год в боксе
Август 2019 года
бокс женский
Чемпионаты Европы в Испании
Международные соревнования по боксу в Испании